Aardrijkskunde
Aiken (South Carolina), plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Aiken County, county in de Amerikaanse staat South Carolina

Informatica
Aiken-code, code gebruikt in de informatica

Personen met de achternaam Aiken
Conrad Aiken, Amerikaans schrijver en dichter
Frank Aiken, Iers politicus
Gus Aiken, Amerikaans jazztrompettist en kornettist
Howard Aiken, Amerikaans computertechnicus
Jane Aiken Hodge, Brits-Amerikaans schrijfster
Liam Aiken, Amerikaans acteur
Roger Aiken, Iers wielrenner
Thomas Aiken, Zuid-Afrikaans golfer